Die Mannschafts-Europameisterschaften der Herren und Damen 2022 im Squash ( 2022 European Team Squash Championships) fanden vom 20. bis 23. April 2022 in Ljubljana, Slowenien, und vom 27. bis 30. April 2022 in Eindhoven, Niederlande, statt. Insgesamt traten 33 Mannschaften bei den Herren und 27 Mannschaften bei den Damen an. Bei den Herren handelte es sich um die 48. Auflage der Meisterschaft, bei den Damen um die 43. Austragung. Die in Division 3 eingeteilten Mannschaften spielten ihr Turnier Mitte April in Ljubljana, während die Divisionen 1 und 2 Ende April in Eindhoven ihre Spiele bestritten.

Aufgrund des Russischen Überfalls auf die Ukraine wurden die Mannschaften aus Russland und Belarus von der Teilnahme an allen Turnieren der European Squash Federation bis auf Weiteres ausgeschlossen.

Bei den Herren setzte sich im Endspiel England gegen Frankreich durch, womit England zum 41. Mal den Titel gewann. In der Finalpartie besiegte Adrian Waller zunächst Grégoire Marche mit 3:2, ehe Nathan Lake gegen Sébastien Bonmalais und James Willstrop gegen Grégory Gaultier mit jeweils 3:1 den Sieg vorzeitig perfekt machten. Die Partie zwischen Patrick Rooney und Baptiste Masotti wurde nicht mehr ausgetragen. Nicht zum Einsatz kamen der Engländer George Parker und Mathieu Castagnet auf französischer Seite. Dritter wurde Schottland gegen Deutschland. In der Damenkonkurrenz besiegten die Engländerinnen Sarah-Jane Perry, Georgina Kennedy, Lucy Turmel und Jasmine Hutton ihre Finalgegnerinnen aus Wales mit 2:1. Perry unterlag zwar Tesni Evans zum Auftakt mit 0:3, Kennedy siegte jedoch gegen Emily Whitlock ebenso ohne Satzverlust wie Turmel gegen Stacey Gooding. Nicht im Finale zum Einsatz kamen Jasmine Hutton sowie die Waliserin Lowri Roberts. Platz drei ging an die Niederlande, die Frankreich mit 2:0 besiegt hatte.

Modus 
Die teilnehmenden Mannschaften spielten gemäß ihrer Platzierung bei der vorangegangenen Europameisterschaft in drei unterschiedlichen Divisionen. In der Division 1 traten bei Herren und Damen jeweils die acht besten Mannschaften an und spielen um den Europameistertitel. Zunächst wurden die Mannschaften auf zwei Gruppen aufgeteilt und trugen ihre Partien im Round-Robin-Modus aus. Die beiden besten Mannschaften zogen ins Halbfinale ein, die übrigen mussten in die Abstiegsrelegation. In der zweitklassigen Division 2 traten bei den Herren insgesamt zwölf Mannschaften in vier Gruppen an. Die Gruppenersten und -zweiten trafen in einer K.-o.-Runde aufeinander und ermittelten die zwei Aufsteiger in Division 1. Die beiden schwächsten Mannschaften der Division 1 stiegen im Gegenzug ab, bei den Damen galt der Auf- und Abstiegsmodus äquivalent. Die Division 2 der Damen bestand in diesem Jahr aus acht Mannschaften, die ebenfalls zunächst in einer Gruppenphase die Gruppensieger ermittelten. In der Division 3 traten bei den Herren insgesamt 13 Mannschaften in drei Dreiergruppen und einer Vierergruppe an. Die Gruppenersten und -zweiten spielten wiederum in einem K.-o.-System weiter. Bei den Damen traten elf Mannschaften in drei Dreiergruppen und einer Zweiergruppe an. Auch hier spielten die Gruppenersten und -zweiten in einem K.-o.-System weiter. Bei dem Turnier wurden alle Plätze ausgespielt.

Alle Mannschaften bestanden aus mindestens drei und höchstens sechs Spielern bzw. Spielerinnen, die in der Reihenfolge ihrer Spielstärke gemeldet werden mussten. Pro Begegnung wurden drei Einzelpartien bei den Damen bzw. vier bei den Herren bestritten. Die Spielreihenfolge der einzelnen Partien war unabhängig von der Meldereihenfolge der Spielerinnen bzw. Spieler.

Herren

Division 1

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Relegation 
Die Resultate der Begegnungen zwischen den Dritt- und Viertplatzierten derselben Gruppe wurden in der Relegation übernommen.

Division 2

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde 

Das Finale zwischen der Schweiz und Ungarn endete aufgrund des besseren Punktverhältnisses (145:141) zugunsten der Schweiz.

Plätze 5 bis 8

Relegation

Division 3

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Plätze 5 bis 8 

Das Spiel um Platz 5 zwischen Rumänien und Malta endete aufgrund des besseren Punktverhältnisses (109:105) zugunsten Rumäniens.
Die slowenische Mannschaft wurde im Spiel um Platz 7 nachträglich disqualifiziert, da einer der slowenischen Spieler unzulässig mit einer Verletzung angetreten war.

Trostrunde

Plätze 9 bis 10

Plätze 11 bis 13

Damen

Division 1

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Relegation 
Die Resultate der Begegnungen zwischen den Dritt- und Viertplatzierten derselben Gruppe wurden in der Relegation übernommen.

Division 2

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Relegation 
Die Resultate der Begegnungen zwischen den Dritt- und Viertplatzierten derselben Gruppe wurden in der Relegation übernommen.

Division 3

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Plätze 5 bis 8

Trostrunde

Plätze 9 bis 11

Abschlussplatzierungen

Herren

Damen

Weblinks 
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)
 Ergebnisse der Divisionen 1 und 2 (englisch)
 Ergebnisse der Division 3 (englisch)

Einzelnachweise 

2022
Squashturnier 2022
Squashturnier in Ljubljana
Squashturnier in Eindhoven